Розета може бити:

 Розета (орнамент), округли, стилизовани цветни мотив за декорацију различитих предмета,
 Розета (архитектура), архитектонски елемент декорације,
 Розета (војска), украсни брош за еполету униформе,
 Розета (град), град у Египту,
 Розета (свемирска сонда),
 Розета (биљке),
 Камен из Розете